Кяппесельга:

 Кяппесельга — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Кяппесельга — посёлок в Кондопожском районе Карелии.
 Кяппесельга — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.